Bobby Scott – politico statunitense 
Robert Scott – grecista
Robert Falcon Scott – marinaio ed esploratore britannico
Robert Scott – musicista neozelandese